Kloster La Piété-Dieu steht für folgende Klöster in Frankreich:

 Kloster La Piété-Dieu (Ramerupt), Département Aube
 Kloster L’Épau, Département Sarthe